

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Rogówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Rogówek – przysiółek wsi Wińsko w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Rogówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń 
 Rogówek – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz 
 Rogówek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów

Zobacz też 
 Rogowo